Onderdistrict in Indonesië
 Salak (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Pakpak Bharat in de provincie Noord-Sumatra
Plaats in Indonesië
 Salak (Randuagung), een plaats in het regentschap Lumajang in de provincie Oost-Java
 Salak (Bagan Sinembah), een plaats in het regentschap Rokan Hilir in de provincie Riau
 Salak (Talawi), een plaats in het regentschap Sawah Lunto in de provincie West-Sumatra
 Salak I, een plaats in het regentschap Pakpak Bharat in de provincie Noord-Sumatra
 Salak II, een plaats in het regentschap Pakpak Bharat in de provincie Noord-Sumatra
Anders
 Salak (plant), de meest gekweekte palm uit het geslacht Salacca
 Salak (berg), een berg in de Indonesische provincie West-java
 Hr. Ms. Salak, een Nederlandse hulpmijnenveger vernoemd naar de berg Salak